Atlantic Film är ett företag som distribuerar DVD och biofilmer för den nordiska marknaden. Företaget är kanske mest känd för sin satsning på kvalitetsfilm och klassiker – filmer som inte tidigare funnits på dvd i Sverige.

Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors. Företaget är medlem i Svenska Antipiratbyrån.

Utgivna på DVD (urval) 
Några av de titlar som Atlantic gett ut på DVD de senaste åren är: 
En sensation 
De 400 slagen
La Strada
Pianot
Kullamannen
Kråkguldet
Huset Silfvercronas gåta
Nyckeln till frihet

På bio (urval) 
På bio har Atlantic bland annat satt upp: 
Grizzly Man
Återkomsten, Guldbaggebelönad
A Guide to Recognizing Your Saints
Control

Externa länkar 
Officiell webbplats 

Svenska medieföretag
Finländska medieföretag